Municipio de North puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North (condado de Lake, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de North (condado de Marshall, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de North (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de North (condado de Woodson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Woodson.
 Municipio de North (condado de Pennington, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pennington.
 Municipio de North (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.
 Municipio de North (condado de Harrison, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Harrison.